Le slalom géant féminin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à 11 h 00 puis à 14 h 30 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana. La Slovène Tina Maze remporte sa deuxième médaille d'or de ces Jeux lors de cette épreuve alors que l'Autrichienne Anna Fenninger est médaillée d'argent et l'Allemande Viktoria Rebensburg médaillée de bronze.

Médaillés

Résultats 
La première manche commence à 9:30 et la deuxième à 13:00 (UTC+4).

Notes et références 

Slalom géant femmes